Depew puede referirse a estas poblaciones estadounidenses:

  Depew (Nueva York) (16 629 habitantes); o 
  Depew (Oklahoma) (476 habitantes).